Осока вздутая — русское название ботанического таксона, которое может относиться к одному из двух видов растений из рода Осока семейства Осоковые:
 
 

вздутая